Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1952 v ženskem veleslalomu. Zlato medaljo je osvojila Andrea Mead-Lawrence, srebrno Dagmar Rom, bronasto pa Annemarie Buchner.

Rezultati

Veleslalom ženske